Ultrasonografia
 USG Corporation
 USG People